Ким Сонъиль (; 1538—1593) — корейский государственный деятель, гражданский чиновник династии Чосон. Представитель Восточной фракции.

Биография 
С 1564 года учился в Сонгюнгване.

В 1573 году находился на должностях писаря Министерств церемоний и общественных работ. В 1577 году был членом посольства благодарности в Империю Мин. В 1580 и 1583 годах исполнял обязанности ванского инспектора из обороны в южных провинциях Кореи.
В 1586 году ушёл в отставку, взяв на себя ответственность за пожар в Храме земли.

В 1590 году исполнял обязанности вице-посла в Японии. По возвращении отрицал возможность нападения японцев на Корею. После начала Имдинской войны в 1592 году избежал старты благодаря вмешательству министра и правого ванского советника Лю Соннёна. Воевал против японцев в провинции Кёнсан, где занялся организацией партизанских отрядов ыйбён.

В 1593 году умер от болезни.

Примечания

Источники и литература 
 "История Кореи. С древнейших времен до наших дней": в 2 т. М., 1974. — Т. 1.
 Хван И. И. Ли Сун Син // "Краткие сообщения института востоковедения". — М., 1951. — вып. 1.
 李烱錫『壬辰戰亂史（文禄･慶長の役） 上卷』1977年、東洋圖書出版
 「金誠一」項、『縮版東洋歷史大辭典上卷』昭和12年平凡社初版、平成四年臨川書店縮版
 Hawley, Samuel (2005). The Imjin War: Japan's sixteenth-century invasion of Korea and attempt to conquer China. Seoul, Berkeley: Royal Asiatic Society Korea Branch, Korea Branch Institute of East Asian Studies, University of California. ISBN 978-8995442425. ISBN 8995442425.
 Turnbull, Stephen (May 1, 2002). Samurai Invasion. Japan's Korean War 1592–98 (1st Printing ed.). London: Cassell & Co. ISBN 0-304-35948-3. ISBN 978-0304359486.

Ссылки 
 Биография Ким Сониля 

Персоналии:История Кореи